Nadia Petrova e Katarina Srebotnik erano le detentrici del titolo, ma la Petrova ha deciso di non prendere parte alla competizione. La Srebotnik ha partecipato con Květa Peschke, e sono state sconfitte ai quarti di finale da Cara Black e Sania Mirza.

Martina Hingis e Sabine Lisicki hanno sconfitto in finale Ekaterina Makarova e Elena Vesnina per 4-6, 6-4, [10-5].

Teste di serie 

  Su-wei Hsieh /  Shuai Peng (primo turno)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (finale)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (primo turno)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)

  Cara Black /  Sania Mirza (semifinale)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (primo turno)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (primo turno)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (semifinale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sony Open Tennis 2014
WTA Tour 2014